La Coppa Italia di Serie A2 1996-1997 si è svolta dal 3 ottobre al 21 novembre 1996. Al torneo hanno partecipato 16 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta al Centro Ester Pallavolo.

Regolamento 
Al torneo hanno partecipato le sedici squadre che hanno preso parte alla Serie A2 1996-97, disputando, con gare di andata e ritorno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali ed infine la finale, in gara unica.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 1996
Pallavolo nel 1997
 1996-1997